Fair Game steht für:
 Fair Game (1989), US-amerikanischer Fernsehfilm von Noel Nosseck
 Fair Game (1994), britischer Fernsehfilm von Alan Dossor
 Fair Game (1995), US-amerikanischer Spielfilm von Andrew Sipes
 Fair Game (2005), US-amerikanischer Spielfilm von Michael Whaley
 Fair Game – Nichts ist gefährlicher als die Wahrheit, US-amerikanischer Spielfilm von Doug Liman aus dem Jahr 2010
 Fair Game (Scientology), eine Praxis der Scientology-Organisation